

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Oleg Zinger, (1910-1998), peintre contemporain franco-russe ;
 Viktor Zinger, (1941-2013), joueur professionnel de hockey sur glace russe ;

Homonymie
Homonymie de patronyme